Jefimov of ook Efimov of vrouwelijk Jefimova kan verwijzen naar:

Personen
 Nina Simonovitsj-Jefimova (1877-1948), Russisch poppenspeelster
 Michail Jefimov (luchtvaartpionier) (1881-1919), Russisch luchtvaartpionier
 Boris Jefimov (1900-2008), Russisch cartoonist
 Nikolaj Jefimov (1910-1982), Russisch wiskundige
 Sergej Jefimov (militair) (1922-1994), Sovjet-Russisch militair
 Aleksandr Jefimov (1923-2012), Sovjet-Russisch militair
 Vjatsjeslav Jefimov (1923-1943), Sovjet-Russisch militair
 Igor Jefimov (1937-2020), Amerikaans-Russisch schrijver
 Vitali Jefimov (natuurkundige) (1938), Russisch natuurkundige
 Vitali Jefimov (politicus) (1940), Russisch politicus
 Vladimir Jefimov (1956), Russisch bobsleeracer
 Michail Jefimov (voetballer) (1978), Russisch voetballer
 Sergej Jefimov (voetballer) (1987), Russisch voetballer
 Joelia Jefimova (1992), Russisch zwemster
 Viktor Jefimov, Oekraïens tafeltennisser

Varia
 2754 Efimov, een asteroïde vernoemd naar Michail Jefimov (luchtvaartpionier)
 Efimov effect, een natuurkundig verschijnsel ontdekt door Vitali Jefimov (natuurkundige)
 Efimova (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Nina Simonovitsj-Jefimova